Griffioen ist der Familienname von:
 Annemieke Griffioen (* 1979), niederländische Fußballspielerin und -trainerin. Siehe Annemieke Kiesel.
 Jiske Griffioen (* 1985), niederländische Rollstuhltennisspielerin